Сан Бартоло Којотепек има више значења:

 Општина Сан Бартоло Којотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Бартоло Којотепек (Сан Бартоло Којотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику